Les tombes dels sants Sidi Ahmed i Sidi Ali és un monument situat a Luxor (Egipte) on estan suposadament enterrats dos sants musulmans, i que és un dels monuments principals de la ciutat, exclosos els de l'antic Egipte.

Luxor
Tombes